Glen Rubsamen (1957) – pittore statunitense
 Walter Rubsamen (1911-1973) – musicologo statunitense

Variante "Rübsamen" 
 Alois Rübsamen (1939-2013) – politico tedesco
 Helga Rübsamen-Schaeff (1949) – chimica tedesca
 Ove Rübsamen (1956) – calciatore svedese
 Traudel Rübsamen (1954) – botanico tedesco